Le nom de Statut du Royaume peut désigner :

 le Statut du royaume des Pays-Bas ;
 le Statut albertin, loi fondamentale du Royaume de Sardaigne puis du Royaume d'Italie.